Верде́н-сюр-ле-Ду () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 50 км на південь від Діжона, 70 км на північ від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 489 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1017,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Туристичне бюро муніципалітету Верден-сюр-ле-Ду
 Верден-сюр-ле-Ду на сайті французького Національного інституту географії
 Верден-сюр-ле-Ду на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Верден-сюр-ле-Ду на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Верден-сюр-ле-Ду на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Верден-сюр-ле-Ду на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара